Порді́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Ренна, 8 км на північний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року до Пордік приєднали колишній муніципалітет Тремелуар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2476 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6144,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пордік на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Пордік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор